Czerwona Góra – dawna nazwa góry w Kotlinie Kłodzkiej
 Czerwona Góra – najwyższy szczyt w prowincji Morrowind w serii gier The Elder Scrolls
 Diable Skały – skały w Zakliczynie na Czerwonej Górze
 Czerwona Góra – szczyt w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Bolechowickim koło Kielc
 Czerwona Góra – szczyt we Wzgórzach Włodzickich
 Czerwona Góra – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Sadowie
 Czerwona Góra – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej
 Czerwona Góra – wzniesienie we wsi Zakliczyn na Pogórzu Wielickim